

Вулиця Успенська — вулиця в Біляївці Одеської області.
 Вулиця Успенська — вулиця в Кам'янці-Подільському Хмельницької області.
 Вулиця Успенська — вулиця в Каневі.
 Вулиця Успенська — вулиця в Маріуполі.
 Вулиця Успенська — вулиця в Одесі.
 Вулиця Успенська — вулиця у Смілі Черкаської області.
 Вулиця Успенська — вулиця у Стрию.
 Вулиця Успенська — вулиця в Умані.

Вулиця Успенська — вулиця в Новому Саді.

Вулиці